Elnevezés:

Zobor férfinév

Földrajz:
Zobor tető – Barot-hegység része Vargyastól északnyugatra
Zobor (hegy) – Tribecs-hegység része Nyitrától északkeletre
Zobor (Nyitra) – Nyitra városrésze
Zobor (szlovákul: Zombor) település Szlovákiában, Nagykürtösi járás
Zoboralja (régió) - A Kárpát-medence ma élő legészakibb magyar nyelvszigete
Zoboralja (földrajzi alegység) – A Tribecs-hegységben a Zobor-hegy lábánál elterülő terület
Zobordarázs – 1975-től Nyitra városrésze

Történelem:

Zobori apátság - Valószínűleg Szent István által alapított apátság
zobori oklevél (1111) - A zobori apátság első fennmaradt birtokösszeírása
zobori oklevél (1113) - Szlovákia területén fellelt második legrégebbi írott forrás